België:
Arrondissement Neufchâteau (België), in de provincie Luxemburg
Kanton Neufchâteau (België), een gerechtelijk kanton in België.
Neufchâteau (provincie Luxemburg), een stad in de Belgische provincie Luxemburg.
Neufchâteau (Luik), een dorp en deelgemeente van de gemeente Dalhem in de Belgische provincie Luik.

Frankrijk:
Arrondissement Neufchâteau (Frankrijk), in het departement Vosges (Vogezen)
Kanton Neufchâteau (Frankrijk), kanton in Frankrijk
Neufchâteau (Frankrijk), stad in Frankrijk